Lichfield est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Richard Lichfield (mort en 1630), barbier chirurgien anglais
Patrick Anson, 5 compte de Lichfield (1939-2005), photographe britannique

Toponyme
Lichfield, ville du Staffordshire
Lichfield, district d'administration locale
Lichfield, circonscription électorale britannique
Lichfield and Tamworth, ancienne circonscription britannique

Voir aussi

Homonymie de toponyme